AeroSpace and Defence Industries Association of Europe — Европейская ассоциация авиационно-космической и оборонной промышленности
 Andromeda Software Development — греческая демогруппа
 Alpha Self Defense — общественная организация в Украине